Агрессия по отношению к другому человеку без предшествующей агрессии с его стороны (в нарушение принципа ненападения);
 Теория агрессивного насилия (или просто теория насилия) — одна из теорий о происхождении государства.